Hegazy ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Metwally Hegazy, ägyptischer Anwalt und Menschenrechtsaktivist
 Mohammed Hegazy (* 1982), ägyptischer Konvertit

Siehe auch:
 Hegazi